Tronchon est un nom de famille porté par :
 Nicolas Charles Tronchon (1759-1828), député de l'Oise ;
 André Tronchon (1781-1846), député de l'Oise et fils du précédent ;
 Henri Tronchon (1877-1941), linguiste français ;
 Bastien Tronchon (né en 2002), cycliste français.

Homonymie de patronyme

Tronchón est une commune espagnole de la communauté d'Aragon.